Аладашви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Аладашвили, Александр Степанович (1876—1950) — советский терапевт.
 Аладашвили, Георгий Иванович — бригадир колхоза «Цители Арбошики» Цителицкаройского района Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Аладашвили, Давид Георгиевич (в монашестве Георгий; 1850—1925) — епископ Грузинской православной церкви.
 Аладашвили, Кахабер (род. 1981) — грузинский футболист, выступал за сборную Грузии.
 Аладашвили, Кахабер Ясонович (род. 1975) — грузинский футболист.
 Аладашвили, Константин Георгиевич (род. 1977) — российский скелетонист, участник зимних Олимпийских игр 2002 года.

Примечания